Камушки — многозначный термин:
 Камушки — уменьшительно-ласкательная форма слова камни.

Топоним 
 Камушки — историческая местность в Пресненском районе Москвы.
 Камушки — деревня в Мосальском районе Калужской области.
 Камушки — деревня в Всеволожском районе Ленинградской области.
 Камушки — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.

Гидроним 
 Камушки — река в России, протекает в Тульской области.

Другое 
 Камушки — строящаяся пассажирская платформа на соединительной ветви Киевского и Смоленского направлений МЖД в Москве.
 Пост Камушки — бывший железнодорожный полустанок на Малом кольце МЖД.

См. также 
 Камешки